Pletsmolen (Meerssen), een niet meer bestaande watermolen op de Watervalderbeek in Meerssen
Platsmolen, een buiten bedrijf gestelde watermolen op de Platsbeek in Nuth. Deze werd ook wel Pletsmolen genoemd.